Верхня́я Мосо́ловка — село Усманского района Липецкой области. Центр Верхне-Мосоловского сельсовета. Расположено на реке Мосоловке.

Возникла в первой половине XVIII века. Упоминание в документах 1750-х годов. Сначала селение называлось Мосо́ловкой, позднее для отличия от других Мосоловок (Средней и Нижней) — Верхней Мосоловкой. Название реки и села произошло от фамилии одного из первых крупных владельцев земельных участков — Мосолова. Однако, среди верхнемосоловцев ходит предание, что топоним возник от слова мослы. Якобы каждый год вешние воды вымывали много костей (мослов), которыми была сплошь усеяна степь.

В 1867 году в селе была построена деревянная Космодамиановская церковь. В 1904 году храм был перестроен в камне.

Население

Источники 
 История села на сайте администрации Усманского района

Примечания 

Населённые пункты Усманского района